Kamieniewo () – nazwa toponimów w Rosji

 Kamieniewo – wieś w obwodzie kałuskim
 Kamieniewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet kamyszynski)
 Kamieniewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet winnikowski)
 Kamieniewo – wieś w rejonie liwieńskim obwodu orłowskiego
 Kamieniewo – wieś w rejonie mceńskim w obwodu orłowskiego
 Kamieniewo – wieś w obwodzie pskowskim
 Kamieniewo – wieś w obwodzie włodzimierskim

Zobacz także 
 Kamieniew – nazwisko

Strony ujednoznaczniające